Вильярес-де-ла-Рейна () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 21,81 км². Население — 5701 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 4 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios

Муниципалитеты Саламанки